Johan von Engeström ist der Name folgender Personen:

* Johan von Engeström (Politiker) (1743–1807), schwedischer Politiker 
 Johan von Engeström (Forstwissenschaftler) (1844–1938), schwedischer Agrarökonom  und Forstwissenschaftler